«Транзит» — советский художественный двухсерийный телефильм, снятый в 1982 году Свердловской киностудией. В главных ролях Михаил Ульянов и Марина Неёлова.

Сюжет 
Пронзительная драма «Транзит», снятая по мотивам пьесы Леонида Зорина, рассказывает историю двух существовательно одиноких людей, которые всего за несколько часов смогли понять, принять и полюбить друг друга. Известный 54-летний московский архитектор Владимир Багров возвращается из командировки в Москву и оказывается на далекой уральской станции Унгур. Он опаздывает на поезд и знакомится с Татьяной Шульгой, мастером местного машиностроительного завода. В ожидании поезда он оказывается у неё в квартире. Татьяна приглашает Владимира Сергеевича к себе в гости, чтобы тот не сидел всю ночь на холодном вокзале. Удивительно быстро эти двое находят общий язык и обнаруживают такое поразительное душевное родство, какое до этого они никогда не ощущали. Расстаться им будет очень и очень трудно.

В ролях 
 Михаил Ульянов — Владимир Багров, архитектор
 Марина Неёлова — Татьяна Шульга
 Альберт Филозов — Пётр Кузьмин, депутат, жених Татьяны
 Евгения Симонова — Алла Глебовна, учительница литературы
 Людмила Зайцева — Клавдия, медработник
 Михаил Глузский — Тихон Иванович Караваев
 Сергей Сазонтьев — Анатолий Данилович, архитектор
 Алла Балтер — жена Анатолия Даниловича Валерий Шальных — Алёша Коныгин, водитель Съёмочная группа 
 Режиссёр: Валерий Фокин
 Сценарий: Леонид Зорин
 Директор картины: Геннадий Алексеев
 Оператор: Сергей Гаврилов
 Композитор: Владимир Дашкевич
 В фильме звучит музыка в исполнении «Ансамбля Дмитрия Покровского».

 Примечания 

 Литература 
 Смирнов П. — Транзит душе необходим… (О худож. телефильме «Транзит». Реж. В. Фокин) // Советская Россия, 31 мая 1984
 Тубин Я.'' — — Еще раз про любовь (О худож. телефильме «Транзит». Реж. В. Фокин) // Вечерний Свердловск, 19 мая 1984

Ссылки 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР 1982 года
Телефильмы Свердловской киностудии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы на русском языке